Густо́й:
 Густой — имеющий большую концентрацию; вязкий, тягучий
 Густой — посёлок в Добровском районе Липецкой области